Черножуков — русская фамилия.

Известные носители 
 Черножуков, Александр Викторович (род. 1958) — Герой Советского Союза.
 Черножуков, Виктор Викторович (род. 1974) — статистик и экономист, профессор Массачусетского технологического института, член Американской академии искусств и наук, член Эконометрического общества.
 Черножуков, Николай Иванович (1894—1971) — советский нефтехимик, лауреат Сталинской премии.